

Patronyme

Classement par ordre alphabétique du prénom

 Guillaume Marcellin Proteau (1772-1837), marin et général de brigade français ;
 Jean Proteau (1752-1794), général de brigade français ;
 Rodrigue Proteau, (1956- ), acteur québécois ;
 Tony Proteau, (1921-1988), saxophoniste, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre de jazz français ;

Homonymie de patronyme